Danny Williams (Brits voetballer) (1924-2019), een Britse voetballer 
 Danny Williams (bokser), een Britse bokser
 Danny Williams (politicus) (1949-), een Canadees politicus; voormalig premier van Newfoundland en Labrador
 Daniel Williams (1989-), een Amerikaanse voetballer geboren in Duitsland
 Danny Williams (zanger) (1942-2005), een Engelse, in Zuid-Afrika geboren, zanger